Фридландские ворота :
 Фридландские ворота (Калининград),
 Фридландские ворота (Нойбранденбург).